

Хешань (鹤山区) — міський район префектури Хебі у провінції Хенань
 Хешань (赫山区) — міський район префектури Їян у провінції Хунань
 Хешань (鹤山市) — міський повіт префектури Цзянмень у провінції Гуандун
 Хешань (合山市) — міський повіт префектури Лайбінь у Гуансі-Чжуанському автономному районі
 Хешань (河山镇) — містечко префектури Цзясін у провінції Чжецзян